Уруччя — спальний мікрорайон на північному сході Мінська.
Уруччя — станція Московської лінії Мінського метрополітену.